Niemcy:
 Hammer a. d. Uecker – gmina w powiecie Vorpommern-Greifswald, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Stany Zjednoczone:
 Hammer (ang. Hammer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Hammer (ang. Hammer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey

Wielka Brytania:
 Hammer – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)

Osoby:
 Armand Hammer – amerykański przemysłowiec
 Christian Hammer – rumuński bokser
 Jan Hammer – czeski kompozytor
 Jaime Hammer – amerykańska modelka
 Jon Ludvig Hammer – norweski szachista
 Seweryn Hammer – polski filolog klasyczny

Inne:
 HAMMER – system plików
 Hammer – procesor AMD
 Hammer Film Productions – brytyjska wytwórnia filmowa
 Hammer – polski zespół rockowy
 Hammer – płyta zespołu Hammer
 Hammer – zagranie w curlingu
 Valve Hammer Editor – program do tworzenia map do gier firmy Valve